Annunciata – frazione di Piancogno in provincia di Brescia
 Annunciata – frazione di Medole in provincia di Mantova
 Annunciata – rione della città di Caltanissetta
 Annunciata di Palermo – dipinto
 Convento dell'Annunciata – convento sito a Medole

Pagine correlate 
 Annunziata